Stora Bjurtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bjurtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Bjurtjärnet, sjö i Säffle kommun,  (5,98 ha)
Stora Bjurtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (1,8 ha)
Stora Bjurtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (22,4 ha)

Se även
Bjurtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn